Лос Харос има више значења:

 Лос Харос, Авакатлан (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Харос, Силитлиља (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику